HTLV ist die Abkürzung für Humanes T-lymphotropes Virus. Bisher sind vier Typen dieses Virus der Gattung Deltaretrovirus beim Menschen bekannt:

 Humanes T-lymphotropes Virus 1
 Humanes T-lymphotropes Virus 2
 Humanes T-lymphotropes Virus 3, 2005 entdeckt 
 Humanes T-lymphotropes Virus 4, 2005 entdeckt 

HTLV-3 und HTLV-4 sind zudem veraltete Bezeichnungen für die HIV-Typen 1 und 2.

Abkürzung